Battaglia per la Terra, romanzo di fantascienza di Ron Hubbard
Battaglia per la Terra, film del 2000 per la regia di Roger Christian, ispirato al romanzo
Battaglia per la Terra 3D (Terra), film d'animazione del 2007 per la regia di Aristomenis Tsirbas